Qayabası kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qayabası (ort i Azerbajdzjan), Chodzjaly, 
 Qayabaşı, ort, Sjäki, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar